Белановский — фамилия; имеет женскую форму Белановская.
 Белановский, Дмитрий Константинович (1879—1954) — слесарь Белгородского депо Южной железной дороги, депутат Государственной думы II созыва от Курской губернии, русский революционер.
 Белановский, Иван Дмитриевич (1878—1958) — советский энтомолог
 Белановский, Сергей Александрович (род. 1952) — российский социолог
 Белановская, Виктория Валерьевна (род. 1991) — белорусская тхэквондистка, мастер спорта Республики Беларусь международного класса.